Стуковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Павловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Стуково.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1612 человек, в том числе 741 мужчина и 871 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1618 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Сараи,
 село Стуково.

Примечания 

Сельские поселения Павловского района Алтайского края